Surdești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Surdești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Surdești (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

Daneben existiert ein Ort ähnlicher Schreibweise:
 Șurdești, Dorf im Kreis Maramureș